Henri Masson peut désigner :
 Henri Masson (1835-1911), nom de naissance de Henri Bergé, homme politique, chimiste et écrivain belge ;
 Henri Masson (1872-1963), fleurettiste français ;
 Henri Masson (né en 1943), écrivain et espérantiste français ;
 Henri Masson (1907-1996), peintre canadien.

Voir aussi